Negrești peut désigner diverses localités :



Villes 
 Negrești, une ville du județ de Vaslui
 Negrești-Oaș, une ville du județ de Satu Mare

Communes 
 Negrești, une commune du județ de Neamț
 Beleți-Negrești, une commune du județ d'Argeș

Villages 
 Negrești, un village de la commune de Mogoș, județ d'Alba
 Negrești, un village de la commune de Beleți-Negrești, județ d'Argeș
 Negrești, un village de la commune de Mihălășeni, județ de Botoșani
 Negrești, un village de la commune de Cobadin, județ de Constanța
 Negrești, un village de la commune de Malovăț, județ de Mehedinți
 Negrești, un village de la commune de Bâra, județ de Neamț

Negrești, une commune du raion de Strășeni